Il doppio maschile degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015.

Karol Beck e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte all'evento.

Andreas Siljeström e Martin Emmrich hanno sconfitto in finale Błażej Koniusz e Mateusz Kowalczyk con il punteggio di 6-4 7-5.

Teste di serie 

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Sergey Betov /  Aljaksandr Bury (primo turno)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turo)
 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (vincitori)

Tabellone 

Doppio